Shergarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Shergarh (ort i Indien, Uttar Pradesh), Bareilly, 
 Shergarh (ort i Indien, Rajasthan), Jodhpur, 

Robotskapade Indienförgreningar